Маний Эмилий Лепид ():

 Маний Эмилий Лепид (монетарий)
 Маний Эмилий Лепид — консул в 66 году до н. э.
 Маний Эмилий Лепид — консул в 11 году

См. также 
 Эмилии Лепиды
 Эмилии